Jméno a příjmení Jiří Matoušek má více nositelů:

 Jiří Matoušek (1963–2015) – český matematik a informatik
 Jiří Matoušek (1927–2012) – český basketbalista
 Jiří Hausser Matoušek (* 1959) – český rockový baskytarista a zpěvák